Il singolare  dell'Open Tarragona Costa Daurada 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Daniel Gimeno Traver era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marcel Granollers ha battuto in finale Jaroslav Pospíšil 1–6, 7–5, 6–0.

Teste di serie

  Marcel Granollers (campione)
  Pablo Andújar (primo turno, ritiro a causa di lesioni della spalla)
  Pere Riba (semifinali)
  Frederico Gil (semifinali)

 Jan Hájek (secondo turno, ritiro a causa di infortunio dorso-lombari)
 Albert Ramos-Viñolas (quarti di finale)
 Daniel Muñoz de la Nava (secondo turno)
 Benoît Paire (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Tarragona Costa Daurada 2010